Östrich steht für:

 Östrich (Dorsten), einen Stadtteil von Dorsten
 eine ältere Schreibweise des Ortsnamens Oestrich
 Cividale

Östrich ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Östrich (1903–1973), französischer Ingenieur